Czerwony Sztandar – pismo po polsku wydawane w okupowanym przez Sowietów Lwowie
 Czerwony Sztandar – organ prasowy Związku Spartakusa